Нера́венство Сильве́стра — соотношение ранга произведения матриц с рангами исходных матриц:
,

где  — число столбцов матрицы  и число строк матрицы . Названо по имени английского математика XIX века Джеймса Сильвестра.

Результат непосредственно следует из неравенства Фробениуса ( — единичная матрица): .

Примечания

Литература 
 

Сильвестра
С